FRF kan avse: 

 FRF – valutakoden ISO 4217 för den tidigare valutan Fransk franc 
 FRF – företräder sedan 1998 svenska film- och TV-producenter ifråga om inkassering och distribution av ersättning för samtidig och oförändrad spridning av TV-program i kabelnät, se Filmproducenternas Rättighetsförening
 FRF –  Rumäniens fotbollsförbund, se Federaţia Română de Fotbal